

Geografia
 Parrocchia di Winn, in inglese Winn Parish – parrocchia (civil parish) della Louisiana, negli Stati Uniti
Winn – comune del Maine, negli Stati Uniti

Persone
 Billy Winn (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Ed Winn o Wynn, nato Isaiah Edwin Leopold (1886-1966) – attore e doppiatore statunitense
 Kitty Winn (1944) – attrice statunitense
 Larry Winn (1919-2017) – politico statunitense
 Red Winn (1896 – ...) – giocatore di poker statunitense
 Richard Winn Livingstone (1880-1960) – pedagogista britannico

Altro 
 Kai Winn – personaggio della serie televisiva di fantascienza Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate
 Win
 Wynn (disambigua)